Lista delle principali città del Ghana in ordine di popolazione.

Note

Altri progetti